„Renaudin” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Renaudin” – awizo typu Prégent z lat 50. XIX wieku
 „Renaudin” – niszczyciel typu Bisson z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów